Hope – klan szkocki
 Hope – nazwa diamentu
 Hope – miejscowość w Nowej Zelandii, w regionie Tasman

 Hope – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Hope – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Hope – amerykański film z 1997 roku, w reżyserii Goldie Hawn
 Hope – amerykański film z 1922 roku

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Hope – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Kenai Peninsula
 Hope – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Hempstead
 Hope – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Bonner
 Hope – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Bartholomew
 Hope – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Hope – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 Hope – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 Hope – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Hamilton
 Hope – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Eddy
 Hope – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Steele

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Hope (ang. Hope Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Hope (ang. Hope Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Hope (ang. Hope Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 Hope (ang. Hope Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Barry
 Hope (ang. Hope Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Midland
 Hope (ang. Hope Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lincoln
 Hope (ang. Hope Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 Hope (ang. Hope Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Hamilton
 Hope (ang. Hope Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier

Muzyka 
 Hope – polski zespół muzyczny
 Hope – album zespołu Swallow the Sun
 Hope – album zespołu The Kelly Family
 „Hope” – utwór Alana Walkera
 „Hope” – singel duetu The Chainsmokers
 „Hope” – singel Namie Amuro

Osoby o nazwisku Hope 
 Laurence Hope, Adela Florence Nicolson – angielska poetka
 Anthony Hope – angielski pisarz
 Barclay Hope – kanadyjski aktor
 Bob Hope – amerykański aktor 
 Charles Hope (markiz) – brytyjski arystokrata, najstarszy syn Victora Hope'a 
 Christopher Hope – południowoafrykański pisarz
 Dolores Hope – amerykańska piosenkarka i filantrop
 Francis Pelham-Clinton-Hope – brytyjski arystokrata
 Frederick William Hope – brytyjski entomolog
 Hallam Hope – angielski piłkarz
 Henry Hope – polityk Wyspy Man
 Henry Pelham-Clinton-Hope – brytyjski arystokrata, jedyny syn Francisa Pelham-Clintona
 John Hope – brytyjski arystokrata, polityk i administrator kolonialny
 Kerry Hope – walijski bokser
 Leslie Hope – kanadyjska aktorka
 Victor Hope – brytyjski polityk, działacz państwowy i administrator kolonialny
 William Hope – kanadyjski aktor